Дани́ло Кока́ро (; 22 августа 1991, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Прогресо».

Карьера 
Начал заниматься футболом в клубе из родного города — «Расинге». Выступал за «Атлетико Рентистас» из Монтевидео. В 2012 году подписал контракт с минским «Динамо». В столичном клубе Кокаро отыграл половину сезона 2012 и пол сезона 2013, вышел на поле в 24 матчах и забил 2 мяча. В августе 2013 контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сентябре 2013 вернулся в «Рентистас»

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Фуэрса Амарилья»
Игроки ФК «Прогресо»